Příjmení Fleischer nosí tyto osobnosti:

 Antonín Fleischer (1850–1934), český lékař a entomolog
 Bruno Fleischer (1874–1965), německý oční lékař, objevitel zbravení oční duhovky indikující onemocnění jater 
 Frederik Diderik Sechmann Fleischer (1783–1849), dánsko-norský obchodník, inspektor Severního Grónska
 Jiřík Fleischer (1939–2011), český právník
 Max Fleischer, více osobností, viz rozcestník
 Oskar Fleischer (1892–?), nacistický politik, funkcionář gestapa
 Richard Fleischer (1916–2006), americký filmový režisér
 Tilly Fleischerová (1911–2005), německá atletka
 Wenzel Fleischer (1806–1883), českoněmecký lékař a politik
 Wolfgang Fleischer (1922–1999), německý germanista

Související články
 Dům Eveliny Fleischerové, funkcionalistická stavba v Prostějově

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení